Czarna Afryka
 Biała Afryka (film)